Trn est un toponyme signifiant épine et qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Trn, une localité située dans la municipalité de Laktaši et dans la République serbe de Bosnie ;
 Trn, une localité située sur le territoire de la Ville de Široki Brijeg, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Trn, un village situé dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

en Bulgarie
 Trn, municipalité de l'ouest de la Bulgarie, près de la frontière avec la Serbie ;

en Croatie
 Trn, une localité située dans la municipalité de Slivno, comitat de Dubrovnik-Neretva ;

en Macédoine
 Trn, un village situé dans la municipalité de Bitola ;

en Serbie
 Trn, un village situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica ;
 Tërn/Trn, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Ferizaj/Uroševac, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie).

Il peut également, en France, s'agir d'un acronyme pour le titre de reconnaissance de la Nation.